Margaret le Despenser peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Margaret le Despenser (v. 1296-?), épouse de John St Amand ;
 Margaret le Despenser (1323-1337), nonne ;
 Margaret le Despenser (v. 1397-1478),  baronne le Despenser, épouse de John de Ros, puis de Roger Wentworth.